Notolaemus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Lefkovitch 1959. Notolaemus ingår i familjen ritsplattbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Ritsplattbaggar
Notolaemus